Julków peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 Julków, un village dans la voïvodie de Łódź.
 Julków, un village dans la voïvodie de Lublin.